Сен-Прива́-де-Пре, Сен-Пріва-де-Пре () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 440 км на південь від Парижа, 80 км на північний схід від Бордо, 40 км на захід від Періге.

Історія 

1 січня 2017 року Сен-Прива-де-Пре, Фесталем i Сент-Антуан-Кюмон було об'єднано в новий муніципалітет Сен-Прива-ан-Перигор.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 183 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 394,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сен-Прива-де-Пре на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Дордонь